Pastora hace referencia a varios artículos:

Nombre propio
Pastora Galván, bailaora de flamenco;
Pastora Imperio,  bailaora gitana sevillana;
Pastora Matoses,  pintora francesa;
Pastora Pavón, cantadora gitana;
Pastora Peña, actriz española;
Pastora Soler, cantante flamenca;
Pastora Vega, actriz

Deporte
Pastora Base Ball Club
Pastora de Los Llanos
Pastora de Occidente

Además
Pastora, ministra religiosa
La Pastora

Nombres femeninos